thüringisch steht für:
 das deutsche Bundesland Thüringen betreffend
 Thüringische Dialekte, eine ostmitteldeutsche Mundart
 Thüringer Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Thüringens

historisch:
 den germanischen Volksstamm der Thüringer betreffend
 das Königreich Thüringen betreffend, siehe Geschichte Thüringens
 die Landgrafschaft Thüringen betreffend, siehe Geschichte Thüringens
 Thüringische Staaten betreffend

Siehe auch: